Кобринка:

 Кобринка (приток Мухавца) — река в Брестской области Белоруссии.
 Кобринка (приток Суйды) — река в Ленинградской области России.
 Кобринка (приток Днепра) — река в Киевской области Украины.